

Топоніми 
Сатомі (Аоморі)
Сатомі (Ібаракі)

Персоналії 
Сатомі — японське прізвище.
Рід Сатомі — самурайський рід.
Сатомі (里美, 聡美, さとみ) — японське жіноче ім'я.

Японські прізвища
Японські імена
Жіночі імена